Próximo o Próxima puede referirse a:
Lo cercano
El prójimo
Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol
Próxima Centauri b, planeta de la estrella Próxima Centauri
Oriente Próximo
Oceanía próxima
Espoleta de proximidad
Efecto proximidad
Sensor de proximidad
Marketing de proximidad
PROXIMA, película